El término Hogan's Alley puede hacer referencia a:

 Hogan's Alley, película de 1925 protagonizada por Frank Hagney.
 Hogan's Alley. videojuego de 1984 desarrollado por Intelligent Systems y distribuido por Nintendo.